Dreymann ist der Nachname mehrerer Personen:

Bernhard Dreymann (1788–1857), deutscher Orgelbauer
Hermann Dreymann (1824–1862), deutscher Orgelbauer

Siehe auch
 Dreimann